[[Файл:Rostock Warnemünde mit Schanze.jpg|thumb|250пкс|Шанец, построенный в Варнемюнде (Росток) в 1661деталь карты 1670—1680 годов.]]
Шанец (от  «укрепление; окоп»), Шанц — небольшое земляное фортификационное сооружение, использовавшееся для защиты артиллерийских орудий. 

Для данного сооружения также применялся термин фельдшанец ( «полевое укрепление»). Ранее, в ратном деле, начальник сапёров — шанцекопный голова.

 История 
Шанцы использовались в Северной Европе с позднего Средневековья до XIX века. В частности, такие укрепления были распространены во времена гражданской войны в Англии в XVII веке. В русском языке до начала XIX века «шанец» означало общее название полевых и временных укреплений, не определявшее их вида. В частности сложный шанец обозначал сомкнутое укрепление, штерн-шанец — укрепление, имеющее звездообразную форму. Термин позже вышел из активного употребления.

«Пристань морского каравана судам по осмотру и чертежу, каков прислан за рукою итальянской земли капитана Матвея Симунта, быть у Таганрога…, а для бережения той пристани на берегу сделать шанец, чтоб в том шанце ратным людям зимовать было мочно и сидеть 1000 человекам»

 См. также 

 Контр-гард
 Шанцевый инструмент
 Инженерные войска

 Примечания 

 Литература 
 Военный энциклопедический словарь, под ред. С. Ф. Ахромеева'', , Военное издательство, 1986 г.

Фортификационные сооружения
Военная терминология